Sydney jest największym miastem w Australii. Obecnie w Sydney są dwa wieżowce o wysokości całkowitej powyżej 250 metrów, 11 wieżowców o wysokości całkowitej powyżej 200 metrów, 38 wieżowców o wysokości całkowitej powyżej 150 metrów i ponad 130 wieżowców o wysokości całkowitej powyżej 100 metrów. Choć zdarzają się wysokie budynki historyczne, wieżowce powyżej 100 metrów wysokości powstają w Sydney od lat '60 XX wieku, kiedy to został wybudowany m.in. Australia Square. Najwyższe wieżowce znajdują się w Central Business District, jednakże mniejsze skupiska wieżowców znajdują się również w innych dzielnicach, np. w Parramatta, Chatswood czy North Sydney.

Wieżowce powyżej 100 metrów całkowitej wysokości:

Planowane lub budowane wieżowce 
Wieżowce powyżej 100 metrów całkowitej wysokości, które są zatwierdzone lub w trakcie budowy:

Zobacz też 

 Sydney Tower
 Lista najwyższych budynków w Australii
 Lista najwyższych budynków na świecie

Przypisy 

Sydney